Plaats in Indonesië
 Tridadi (Sleman), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Tridadi (Loano), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tridadi (Madang Suku I), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra